Флаг муниципального района Учали́нский район Республики Башкортостан Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 13 июля 2006 года решением Совета муниципального района Учалинский район № 128 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3232.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос: верхней жёлтого цвета шириной 1/10 ширины полотнища, средней зелёного цвета шириной 4/5 ширины полотнища и нижней жёлтого цвета; в центре зелёной полосы скачущий к древку конь жёлтого цвета».

Данное описание флага было утверждено Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации, но решением Совета муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан от 13 июля 2006 года № 128 «О флаге муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан» было утверждено следующее описание флага:

«Флаг муниципального района Учалинский район представляет собой прямоугольное, зелёное полотнище с соотношением сторон 2:3, с белой полосой вдоль нижнего края, составляющей 1:5 ширины полотнища, несущее в центре изображение центрального элемента герба района — белого бегущего коня».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального района Учалинский район, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Прекрасна и неповторима учалинская земля. Это край голубых озёр, серебристых рек, высоких скалистых гор, богатых дремучих лесов.

Центральной фигурой флага является золотой скачущий конь — благородное животное, символ жизненной силы и красоты, храбрости и ловкости, который олицетворяет преемственность поколений и устремлённость в будущее.

На территории района имеются месторождения медноколчеданных руд, рудного и россыпного золота, хромита, талька, облицовочного, строительного и поделочного камня. Изделия из учалинского гранита украшают залы Эрмитажа. Гранит, яшма и мрамор широко использовались при реконструкции памятников, ремонте набережных Санкт-Петербурга в год его 300-летия, строительстве юбилейных объектов в городе Уфе. Богатство недр на флаге отражают золотой (жёлтый) цвет полос — геральдический символ благополучия, процветания и дальнейшего развития района.

Зелёный цвет — цвет природы, означает обновление, свежесть, плодородие, надежду.

См. также

Примечания 

Флаг